Westwoodilla är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Charles Spence Bate 1862. Westwoodilla ingår i familjen Oedicerotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Märlkräftor
Westwoodilla